Elica Kostova – tennista bulgara
 Elizabeth Kostova – scrittrice statunitense
 Liljana Kostova – calciatrice bulgara

Pagine correlate 
Kostov